Micronycteris matses és una espècie de ratpenat que només viu al Departament de Loreto, al nord-oest del Perú.

matses